Соколово је насеље у градској општини Лазаревац у граду Београду. Према попису из 2011. било је 562 становника.

Демографија 
У насељу Соколово живи 450 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 36,4 година (35,8 код мушкараца и 37,0 код жена). У насељу има 154 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 4,05.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Лазаревачка насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији